Synergy est l'équivalent anglais du mot synergie. Il peut également désigner :

Secteur informatique 

 Synergy, une solution logicielle en partie libre permettant d'utiliser plusieurs ordinateurs avec les mêmes clavier et souris (le partage utilise la connexion réseau);
 Synergy, une entreprise de développement logiciel et sa suite logicielle homonyme;

Voir aussi